Lovers Lane steht für:

 Lovers Lane – Date mit dem Tod (deutscher Alternativtitel Lovers Lane – Straße des Grauens), US-amerikanischer Horrorfilm 
 Lovers Lane (2011), US-amerikanischer Kurzfilm
 Lovers Lane (Musikprojekt), Musikprojekt von Ansgar Üffink und Bruno Lepretre